Реднек () — многозначный термин.

 Реднеки — жаргонное название белых фермеров, жителей сельской глубинки США.
  — серия комиксов.
  — первый сингл хэви-метал-группы Lamb of God с их пятого альбома Sacrament. 
  — итало-британский криминальный триллер 1973 года.

См. также 
 Рандек